Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2003/04. била је друга сезона у којој су у Премијер лиги Босне и Херцеговине играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. Због реорганизације у овој сезони у лиги је учествовало 16. клубова, од чега 5 из Републике Српске и 11 из Федерације БиХ.

На крају прошле сезоне Лигу је напустило шест клубова НК Јединство Бихаћ из Бихаћа, ФК Младост Гацко из Гацка, ФК Вележ Мостар из Мостара, ФК Козара Градишка из Градишке, ФК Будућност Бановићи из Бановића и НК Босна Високо из Високог.

Нове екипе у Премијер лиги су Травник из Травника и ФК Модрича Максимаиз Модриче.
 
После одиграних 30 кола титулу првака освијили су први пут играчи НК Широки Бријег из Широког Бријега, а лигу су напустили Гласинац из Сокоца и Бротњо из Читлука.

За европска такмичења су се пласирали НК Широки Бријег у прво коло квалификација за Лигу шампиона, ФК Жељезничар као другопласирани и ФК Модрича Максима освајач купа у прво коло квалификација за УЕФА куп, а ФК Слобода Тузла у прво коло Интертото купа.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2003/04.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

 1. Утакмица 4 кола НК Широки Бријег - НК Бротњо прекинута је у 45 минути код резултата 3:2, регистрована је 3:0 у корист Широког Бријега.
 2. Утакмица 12 кола НК Травник - ФК Борац Бања Лука 2:0 поновљена је јер играч Травника Мидхат Сарајлић није имао право наступа. У поновљеној утакмици Травник је победио Борац 3:0.
 3. Утакмица 16 кола између ФК Леотара и ФК Сарајева прекинута је у 37 минути код вођства гостију од 1:0 због лоших услова за игру. У поновљеној утакмици Леотар је победио 4:1.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

Резултати клубова из БиХ у европским такмичењима 2004/05.

Види још 
 Премијер лига БиХ

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2003/04.